Могери́ни () — итальянская фамилия.

Известные представители:
 Могерини, Федерика (род. 1973 год) — итальянский политик, министр иностранных дел, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (с 1 ноября 2014 года)
 Могерини, Флавио (1922—1994) — итальянский художник-постановщик кино, бутафор и кинорежиссёр; отец Федерики